

Officielle spilleregler for Åben Meyer

Beskrivelse 
Åben Meyer er et terningspil der minder om det alm. terningspil Meyer, men hvor man derimod viser hvad man har slået:

Regler 
Hver spiller starter med 6 liv, som terninger er med til at indikere. Taber man en omgang går man et liv ned og vender derfor terningen fra 6-5 osv.

Spilleren der vandt det seneste spil starter første/næste omgang.

Spilleren har max 3 forsøg til at slå et godt slag (se kombinationsmuligheder). Spilleren må selv vælge antallet af slag, og kan derfor godt vælge kun at bruge 1 eller 2 slag, hvis der allerede der rammes en god kombination. Dette påvirker hvor mange slag de næste spillere har at slå for. De må kun benytte samme antal eller færre.

Det er nu de resterende spilleres tur til at slå dette samme eller bedre slag.

Hvis slaget bliver slået, mister den første spiller hvis runde det er liv. Formår de resterende spillere ikke at slå et bedre slag, mister de alle liv.

Således kører spillet på runde, indtil kun 1 spiller har liv tilbage.

Materialer for at spille 
1 raflebærer + 3 terninger pr. deltagende spiller.

Kombinationer 
Kombinationer man kan slå, er de samme som ved alm. Meyer:
 1 + 2: Meyer
 1 + 3: Lille-Meyer
 6 + 6: Par 6
 5 + 5: Par 5
 Par 4, 3, 2 og 1
 6 + 5: 65
 6 + 4: 64
 63, 62, 61, 54, 53 osv. helt ned til 32

Specielle kombinationer 

 1 + 2: Meyer --> Man mister 2 liv ved at tabe til dette slag
 3 + 2: Fællesskål --> Runden annulleres samtidig. Det er den næstes tur
 5 + 3: Vinder man ens egen runde med 53 får man automatisk alle sine liv igen. Dvs. 6 liv.
 Man slår det samme som personen der startede runden og ingen har slået noget højere: DUEL! Disse spillere skal slå igen om værdien fra den originale runde. Dvs. havde begge slået par 2 er der 1 liv på spil. Havde begge spillere slået Meyer er der 2 liv på spil, selvom der ikke slås Meyer i DUELLEN.

Terningspil